Андре́й Станке́вич:
 Станкевич, Андрей Афанасьевич (1868 — после 1916) — самарский губернатор.
 Станкевич, Андрей Евдокимович (1941—2012) — архиепископ Гомельский и Жлобинский.